Premjer-liha (ukrainska: Прем'єр-ліга), den ukrainska ligan, är den högsta fotbollsligan i Ukraina. 
Den bildades 1991, i samband med att Ukrainska fotbollsförbundet föddes vid Sovjetunionens sammanbrott. Sedan 1992 är förbundet medlem av UEFA, och ukrainska lag kan delta i europeiska klubblagsturneringar.

Historia och utformning
1991 bildades Ukrajinska Asotsiatsija Futbolu och ett nytt ligasystem infördes, efter att den sovjetiska ligan hade upphört.

Fram till 2008 hade ligan varit subventionerad av den ukrainska staten och hade under den tiden inte varit en särskilt lönsam verksamhet. Den 17 april 2008 bildades den nya ukrainska ligan med byggföretaget Epicenter som huvudsponsor, efter att två dagar tidigare fått sitt nya namn Premjer-liha ("Förstaligan"). Den nya organisationen blev en helt oberoende enhet, med 16 fotbollsklubbar med lösare band till Ukrainska fotbollsförbundet.

Utformningen av ligan kom dock att förbli densamma. De ändringar som gjordes var enbart administrativa. Det lag som vinner turneringen blir ukrainska mästare och kommer att få en chans att representera Ukraina i Uefa Champions League. I kraft av Ukrainas Uefa-rankning får även tvåan en plats i Champions League. De två sista lagen i serien degraderas till näst högsta ligan (Persha liha) och ersätts med de två toppklubbarna från denna liga. 

Dynamo Kiev är efter säsongen 2014/2015 regerande ukrainska mästare. FK TSK Simferopol vann det första mästerskapet, och alla senare titlar har gått till antingen FK Dynamo Kiev eller Sjachtar Donetsk. Endast tre lag – Dynamo Kiev, Sjachtar Donetsk och Dnipro Dnipropetrovsk – har deltagit alla 24 säsonger. 

Ukrainska fotbollsförbundet, som reglerar de lägre divisionerna, samarbetar med ”Professionella Fotbollsligan” (PFL). PFL är en sammanslutning som företräder 67 ukrainska professionella fotbollsklubbar, representerade av 78 lag (ett fåtal klubbar har fler än ett lag som spelar i de olika divisioner). PFL organiserade från 1996 och fram till 2008 även turneringarna i de lägre divisionerna. Innan dess var endast Ukrainska fotbollsförbundet ansvarig.

Okodade direktsända fotbollsmatcher från den ukrainska ligan visas lördagar och söndagar på 2+2.

Ukrainska ligan i fotboll 2019/2020 
Säsongen 2019/2020 spelar följande lag i den ukrainska ligan.

Resultat från alla år

UEFA:s rankning

Klubbrankning
UEFA:s klubbranking för seedning av klubbarna i den europeiska fotbollssäsongen 2019/2020 (6 januari 2020). 
 19  Sjachtar Donetsk 
 23  Dynamo Kiev
 111  Zorja Luhansk
 165  Olexandrija
 166  Mariupol 
 167  Vorskla Poltava
 168  Olimpik Donetsk 
 169  FK Dnipro

Ligarankning
Rankning av nationella ligor april 2020.
 1.   La Liga
 2.   Premier League
 3.   Fußball-Bundesliga
 4.   Serie A
 5.   Ligue 1
 6.   Primeira Liga
 7.   Premjer-Liga
 8.   Jupiler Pro League
 9.   Eredivisie
 10.   Premjer-liha

Referenser

Kommentarer

Noter

Externa länkar 
 Premjer-liha (officiell webbplats) 
 Profesional'na futbol'na liga (officiell webbplats)  
 Federatsija futboly ukrainy (Ukrainas fotbollsförbund)  / 
 Ukrainiansoccer.net (fansajt) 
 Ukrsoccerhistory.com (fansajt) /
 Ukrainsk fotboll på TV  

Fotbollsserier
Fotboll i Ukraina
Fotbollstävlingar i Ukraina
Sportevenemang i Ukraina